Mussagy ist der Familienname folgender Personen:

 Ibraimo Mussagy (* 1982), mosambikanischer Badmintonspieler
 Idrisse Mussagy (* 1984), mosambikanischer Badmintonspieler
 Zulficar Mussagy (* 1980), mosambikanischer Badmintonspieler